O Desafio Internacional de Tênis de 1909 foi a 9ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Pelo segundo ano, participaram as equipes da Australásia, dos Estados Unidos e das Ilhas Britânicas. A competição teve a Australásia como campeã.

Resultados

Desafio final 

1909
1909 no desporto